Biegając z nożyczkami – powieść Augustena Burroughsa
 Biegając z nożyczkami – film z 2006, ekranizacja powieści